Перос Бравос има више значења:

 Перос Бравос (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Перос Бравос (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику